Giuseppe Romele (1992), fondista paralimpico italiano
Giuseppe Romele (1951), politico italiano